Molekulska formula -{C40H80NO8P}- se može odnositi na:

 Kolfosceril palmitat
 Dipalmitoilfosfatidilholin